Il tempo dell'amore – album di Luca Carboni
Il tempo dell'amore – film del 1999 di Giacomo Campiotti